Wiston est une communauté du pays de Galles, au Royaume-Uni, située dans le comté du Pembrokeshire.

Le village abrite notamment le château de Wiston, une des mottes castrales les mieux conservées du pays de Galles.

Références 

Communauté dans le Pembrokeshire